CCTV può riferirsi a:
 China Central Television, l'emittente nazionale cinese
 Closed Circuit Television (CCTV), nota in italiano come televisione a circuito chiuso